Господинов — болгарская фамилия; имеет женскую форму Господинова.
 Господинов, Анатолий (род. 1994) — болгарский футболист, вратарь футбольного клуба «Этыр».
 Господинов, Георгий (род. 1968) — болгарский поэт, прозаик, литературовед, литературный критик.
 Господинова, Яница (род. 1982) — болгарская поп-фолк певица.